Квасхвадзе:
 Квасхвадзе, Николоз (род. 1988) — грузинский футболист.